Майерхофер — немецкая фамилия.
 Майерхофер, Вероника (род. 1992) — австрийская лыжница, участница Олимпийских игр в Сочи.
 Майерхофер, Штефан (род. 1984) — австрийский футболист, нападающий, выступающий за «Винер-Нойштадт» и сборную Австрии.